MWK steht für:
 Malawi-Kwacha, die Währung Malawis
 Max-Weber-Kolleg, ein Forschungs- und Graduiertenkolleg der Universität Erfurt
 Mennonitische Weltkonferenz, ein internationaler Zusammenschluss mennonitischer Kirchen
 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
 Motorenbau Werk Kassel, ein Zweigwerk der ehemaligen JFM Dessau
 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

mwk steht für:
 Kita-Maninka (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

Abkürzung